Amerikai Egyesült Államok
 Deadwood (Dél-Dakota)
 Deadwood (Kalifornia)
 Deadwood (Placer megye, Kalifornia)
 Deadwood (Sierra megye, Kalifornia)
 Deadwood (Trinity megye, Kalifornia)
 Deadwood (Tuolumne megye, Kalifornia)
 Deadwood (Oregon)
 Deadwood (Texas)
egyéb
Deadwood (televíziós sorozat)